Archytaea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Archytaea ingår i familjen Bonnetiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Archytaea